«Andrés Ibáñez», conjunto del nombre propio Andrés y del apellido Ibáñez, que puede estar referido a:

Personas 
 Andrés Ibáñez (1844-1877), líder de la Revolución Federal de Santa Cruz, Bolivia (1876-1877).
 Andrés Ibáñez Segura (1961-), escritor español.

Toponimia 
 Andrés Ibáñez, provincia en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.